

Prénom 
Anouk est un prénom féminin français et néerlandais. Il est fêté le 26 juillet.
 Anouk Aimée  est une actrice française.
 Anouk De Clercq est une artiste vidéaste belge.
 Anouk Khelifa-Pascal, dite Anouk, est une chanteuse française.
 Anouk Meunier, animatrice de télévision canadienne.
 Anouk Millasson est une maréchal-ferrante suisse.
 Anouk Teeuwe, dite Anouk, est une chanteuse et compositrice de rock néerlandaise.

Presse 

 Anouk est une revue petit format de l'éditeur Jeunesse et Vacances.

Fiction 
 Anouk A., personnage de fiction sous forme d'avatar 3D créé en 2013 par Karoline Georges dans le métavers Second Life.

Notes et références

Voir aussi 
 

Prénom féminin
Prénom néerlandais
Prénom français